

Biografia
Era la figlia di John Clavering.

Matrimonio
Sposò, nel 1706, William Cowper, I conte Cowper, figlio di Sir William Cowper, II Baronetto, e di sua moglie, Sarah Holled. Ebbero quattro figli:

 Spencer Cowper (?-25 marzo 1774), sposò Dorothy Townshend, non ebbero figli;
 Lady Sarah Cowper (?-1758);
 Lady Anne Cowper (?-26 marzo 1750), sposò James Edward Colleton, non ebbero figli;
 William Cowper, II conte Cowper (13 agosto 1709-18 settembre 1764).

Divenne contessa Cowper nel 1718.

Morte
Morì il 5 febbraio 1724.

Collegamenti esterni 
 

Lady of the Bedchamber